Antaeopolis steht für:
 Antaeopolis, antike Stadt in Ägypten beim heutigen Ort Qau el-Kebir
 Titularbistum Antaeopolis der römisch-katholischen Kirche